Zmagania mężczyzn do 58 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 8 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawieni zawodnicy 
 Joel González
 Wei Chen-Yang
 Pen-Ek Karaket
 Gabriel Mercedes
 Mokdad El-Yamine
 Tamer Bayoumi
 Aleksiej Dienisienko
 Safwan Khalil

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012